L’Histoire romaine ou Histoire de Rome depuis sa fondation (en latin , littéralement « les livres depuis la fondation de Rome ») est une œuvre de l'historien Tite-Live.
L’Histoire romaine est une œuvre de l'historien Dion Cassius.
L’Histoire romaine est une œuvre de l'historien Appien.

Homonymie de titre